Сеоба Срба се може односити на:

 у најопштијем смислу: сеобе (миграције) Срба током историје (види: Демографска историја Срба)
 Сеоба Срба у раном средњем веку, досељавање Срба у југоисточну Европу
 Велике сеобе Срба, велике сеобе Срба из 1690. и 1737. године
 Сеоба Срба (слика), слика Паје Јовановића из 1896. године

Види још
 Сеоба (вишезначна одредница)
 Срби (вишезначна одредница)